Весна може бити:

 , словенско женско име
 Весна, богиња у словенској митологији
 Весна (филм), југословенски филм из 1953.